Ситкомът „Приятели“ () е създаден в САЩ от Дейвид Крейн и Марта Кауфман и е продуциран от Bright/Kauffman/Crane Productions съвместно с Warner Bros. Television за NBC. Сериалът започва с пилотния епизод, който е излъчен на 22 септември 1994 г. и завършва с излъчването на десетия сезон на 6 май 2004 г. с 236 епизода. Средно те са дълги около 22 – 23 минути за времеви диапазон от 30 минути, включващ реклами.

Сериалът следва историята на шестима приятели, които живеят и работят в Ню Йорк – Рейчъл Грийн (Дженифър Анистън), Моника Гелър (Кортни Кокс), Фийби Бюфе (Лиса Кудроу), Джоуи Трибиани (Мат Лебланк), Чандлър Бинг (Матю Пери) и Рос Гелър (Дейвид Шуимър). Всички епизоди са заснети от Warner Bros. Studios в Бърбанк, Калифорния. Последният епизод на четвъртия сезон, The One with Ross's Wedding, е заснет в Лондон, Великобритания пред британската публика в студиото.

В допълнение на епизодите трите специални епизода са продуцирани. В 'Friends: The Stuff You've Never Seen, излъчването е последвано от The One with Joey's Brain на 15 февруари 2001 г. Конан О'Брайън води лекомислена дискусия с главния актьорския състав зад кулисите на „Сентрал Пърк“, измисленото кафене, който се появява в сериала. Специалният епизод включва изходи от миналите епизоди. Двучасовият ретроспективен специален епизод The One with All the Other Ones е излъчен преди едночасовия последен епизод на сериала, The Last One, на 6 май 2004 г. и включва клипове от миналите епизоди и интервюта с актьорите. Всички епизоди са издадени на VHS, DVD, Blu-ray, Netflix и HBO Max.

Общ преглед

Епизоди

Първи сезон (1994 – 1995)

Втори сезон (1995 – 1996)

Трети сезон (1996 – 1997)

Четвърти сезон (1997 – 1998)

Пети сезон (1998 – 1999)

Шести сезон (1999 – 2000)

Седми сезон (2000 – 2001)

Осми сезон (2001 – 2002)

Девети сезон (2002 – 2003)

Десети сезон (2003 – 2004)

Приятели: Отново заедно (2021)

Източници 

Приятели
Списъци с епизоди на комедийни сериали
Списъци с епизоди на ситкоми